Запорожский округ — административно-территориальная единица Украинской ССР существовавшая в  Административный центр — город Запорожье.

Образован в 1923 году в составе Екатеринославской губернии. В июне 1925 года губернии на Украине были упразднены, и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

Изначально округ делился на 12 районов. В течение 1924—1930 годов пределы округа не раз менялись. Так, на момент переписи 1926 года в округе насчитывалось 13 районов.

В 1929 году в округе был образован Хортицкий немецкий национальный район.

Округ был упразднён 2 сентября 1930 года, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 532,9 тыс. чел. В том числе украинцы — 80,6 %; русские — 11,1 %; немцы — 4,1 %; евреи — 3,4 %.

на 1 января 1926 года в округ входили:
 центр – г.Запорожье, районов – 13, городов – 1;
 население всего: 460.147, в т.ч. городское – 43.886, сельское – 416.261;
 районы: Балковский (с.Балки), Васильевский (с.Васильевка), Вознесенский (с.Вознесенское), Гуляйпольский (с.Гуляй-Поле), Жеребецкий (с.Жеребец), Каменский (с.Каменка), Ново-Николаевский (с.Н.-Николаевка), Ореховский (с.Орехов), Покровский (с.Покровское), Пологский (п.Пологи), Софиевский (с.Софиевка), Томаковский (с.Томаковка), Хортицкий (с.Хортица).

Председатели Исполнительного комитета Запорожского окружного Совета
 Гаврилов, Иван Андреевич (1923—1924)
 Днищенко И. И. (до 1926)
 Федотов, Константин Яковлевич (с 1926)
 Марьянов, Андрей Самсонович (1927—1929)
 Чебукин П. В. (1929—1930)

Примечания

Литература 
 
 
 Про адміністративно-територіальний поділ Катеринославщини: Постанова ВУЦВК № 308 від 7 березня 1923 р. // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України за 1923 р. — 1923. — № 18/19
 Я. В. Верменич. Запорізька округа  // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2005. — 672 с.: іл. — Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zaporizka_okruga (останній перегляд: 23-11-2015).

Ссылки 
 Запорожский округ

Округа УССР
Запорожская область
Округа, образованные в 1923 году